Desa Pancor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pancor (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 113,34), Jawa Timur, 
 Desa Pancor (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 114,36), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar